Witness – drugi studyjny album amerykańskiego zespołu Blessthefall. Został wydany 6 października 2009.

Lista utworów

Single 
 "God Wears Gucci" (2009)

Wideografia 
 "To Hell & Back" - 2008
 "What's Left Of Me" - 2010

Twórcy 
 Beau Bokan - wokal, keyboard
 Eric Lambert - gitara prowadząca, chórki
 Mike Frisby - gitara rytmiczna
 Jared Warth - gitara basowa, wokal
 Matt Traynor - perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy post hardcore’owe
Albumy muzyczne wydane w roku 2009